Bataille de Gajiram (2018)
 Bataille de Gajiram (2019)